Ampliotrema är ett släkte av lavar. Ampliotrema ingår i familjen Thelotremataceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Ampliotrema